Stinksvampar (Phallaceae) är en familj av svampar. Stinksvampar ingår i ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar